Horvátország
 Milanovac, falu Crnec községben, Verőce-Drávamente megyében
 Milanovac, falu Velike községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Milanovac, falu Verőce községben, Verőce-Drávamente megyében

 Szerbia
 Milanovac, falu Žagubica községben, a Braničevoi körzetben
 Donji Milanovac, falu Majdanpek községben, a Bori körzetben
 Gornji Milanovac, falu és község a Moravicai körzetben
 Novi Milanovac, falu Aerodrom községben, Kragujevac városban, a Šumadijai körzetben